Кашталинский — фамилия смоленской шляхты:

 Кашталинский, Матвей Фёдорович (1726—1817) — обер-церемониймейстер, сенатор.
 Кашталинский, Николай Александрович — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант; 1 ноября 1905.
 Кашталинский, Фёдор Степанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 924 (498); 28 июня 1792.